Кара Дейдра Маккалоу (; род. 9 сентября, 1991 года) — американская модель, победительница национального конкурса красоты Мисс США 2017. По образованию физик-ядерщик, сотрудница Комиссии по ядерному регулированию США.

Биография

До конкурса 
Родилась в Неаполе, Италия, в семье Бетти Анн Паркер и Артензеля Маккалоу. Отец – военнослужащий Корпуса морской пехоты США. Проживала на Сицилии, Южной Корее, Японии и Гавайях. Позже, она с семьёй переехала в Верджиния-Бич, штат Виргиния. Окончила Университет Южной Каролины, где получила степень бакалавра наук по радиохимии. Будучи студентом, она состояла членом Американского химического общества, Health Physics Society и Американского ядерного общества. Она была посвящена в Golden Key International Honour Society и National Society of Black Engineers.

Маккалоу работает в качестве специалиста по готовности к чрезвычайным ситуациям в Управлении ядерной безопасности и реагирования на инциденты Комиссии по ядерному регулированию.

Участие в конкурсах красоты 
До победы в конкурсе красоты Мисс округ Колумбия 2017 дважды участвовала в конкурсах красоты, в 2015 и 2016 годах. 14 мая 2017 года приняла участие в национальном конкурсе красоты Мисс США 2017. После победы обратила на себя внимание СМИ тем, что участвовала с натуральными волосами, не выпрямляя их. После коронации, была как раскритикована, так и получала похвалу в свою сторону из-за ответа, что доступное здравоохранение – привилегия тех, кто имеет работу.  Стала седьмой победительницей, родившейся не на территории США.

Примечание 

Мисс США
Фотомодели США
Родившиеся в Неаполе
Выпускники Университета штата Южная Каролина